Муле́н Руж, также Муле́н-Руж ( — красная мельница):
 «Мулен Руж» — кабаре в Париже на бульваре Клиши, открытое в 1889 году.
 «» — картина Анри де Тулуз-Лотрека (1892—1895, Чикагский институт искусств). 
 «Мулен Руж» — немой фильм Эвальда Дюпона с Ольгой Чеховой в главной роли (Великобритания, 1928).
 «» — фильм Сиднея Лэнфилда с Констанс Беннетт в главной роли (США, 1934).
 «Мулен Руж» — фильм Джона Хьюстона, в главных ролях Хосе Феррер и Жа Жа Габор (Великобритания, 1952).
 «Мулен Руж!» — фильм-мюзикл База Лурмана, в главных ролях Николь Кидман и Юэн Макгрегор (Австралия—США, 2001).

 См. также 
 Moulin Rouge — российский журнал формата A3, издававшийся в 2003—2008 годах.